Тур Польши 2015 () — 72-я элитная многодневная гонка по дорогам Польши и Словакии. Гонка начнется в Варшаве, а закончится в Кракове.

Команды 
Всего будет участвовать 19 команд, 2 из которых были приглашены.

Маршрут

Обзор гонки

1 этап 
2 Августа 2015 — из Варшава в Варшава, (122.00 км)

2 этап 
3 Августа 2015 — из Ченстохова в Домброва-Гурнича, (146.00 км)

3 этап 
4 Августа 2015 — из Заверце в Катовице, (166.00 км)

4 этап 
5 Августа 2015 — из Явожно в Новы-Сонч, (220.00 км)

5 этап 
6 Августа 2015 — из Новы-Сонч в Закопане, (223.00 км)

6 этап 
7 Августа 2015 — из Терма Буковина в Буковина Татжаньская, (174.00 км)

7 этап 
8 Августа 2015 — из Краков в Краков, (25.00 км)

Лидеры классификаций

Ссылки 
 Официальный сайт

Мировой тур UCI 2015
Тур Польши
Спорт в Польше в 2015 году
Август 2015 года